Lederhub ist der Ortsname von

 Lederhub (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lederhub (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern